Danny Heister (* 18. November 1971 in Zevenaar) ist ein niederländischer Tischtennisspieler und -trainer.

Spieler 
Heister ist Linkshänder. Er gewann 31 Titel bei den nationalen niederländischen Meisterschaften, 11-mal im Einzel, 15-mal im Doppel und fünfmal im Mixed. Von 1989 bis 2007 nahm er mit Ausnahme von 2004 an allen 12 Weltmeisterschaften teil. Zudem wurde er für die Europameisterschaften 1994, 1998, 2002 und 2005 nominiert. Hier erreichte er 2002 im Doppel mit Trinko Keen das Halbfinale. Im Europäischen Ranglistenturnier  Europe TOP-12  kam er 2000 und 2002 auf Platz fünf. Er qualifizierte sich für die Olympischen Sommerspiele 1996, 2000 und 2004. Im Januar 2003 wurde er in der ITTF-Weltrangliste auf Platz 16 geführt.

Heister war etwa 13 Jahre in Deutschland aktiv. Von ACSF Fontenay Paris kommend schloss er sich 1994 den Würzburger Kickers an. 1996 wechselte er zum TTV Gönnern in die Bundesliga, mit dem er 1997 DTTB-Pokalsieger wurde. 2003 wurde er von Borussia Düsseldorf verpflichtet. Mit Düsseldorf erreichte er 2006/07 das Endspiel im ETTU-Cup. 2007 kehrte er in die Niederlande zurück und schloss sich dem Verein FV Teylingen an.

Heister gilt als fairer Sportsmann. So korrigierte er bei den German Open 1999 im Entscheidungssatz gegen Bastian Steger beim 20:19-Rückstand eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters zu seinen Ungunsten, was die endgültige Niederlage bedeutete.

Trainer 
Ab Anfang 2005 wirkte Heister als Spielertrainer der niederländischen Nationalmannschaft. 2009 war er Trainer der niederländischen Herren- und Jugendnationalmannschaft. Im Juni 2010 übernahm er als Nachfolger von Dirk Wagner das Traineramt bei Borussia Düsseldorf. Hier gewann er auf Anhieb in der Saison 2010/11 das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal. Ein Jahr später führte er die Mannschaft zum deutschen Meistertitel und Gewinn des ETTU Cups. Nach dem Ausfall verletzter Spieler sprang Heister in dieser Saison in einigen Partien nochmals als Spieler ein.

Privat 
Heister ist verheiratet mit Ehefrau Nicoline. Mit ihr hat er drei Kinder.

Nationale Erfolge 
 Niederländische Meisterschaften
 Einzel: 1991–1993, 1995, 1997, 1998, 2001–2003, 2006, 2008
 Doppel: 1989 (mit Frank Boute), 1992–1995 sowie 1999–2004 (mit Trinko Keen), 2005–2008 (mit Barry Wijers)
 Mixed: 1989 und 1991 (mit Emily Noor), 2006–2008 (mit Li Jiao)
 Niederländischer Mannschaftsmeister: 2008, 2009 mit FV Teylingen

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 2. März 2014)

Tischtennisspieler (Niederlande)
Tischtennisspieler (TTV Gönnern)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennistrainer (Niederlande)
Tischtennistrainer (Borussia Düsseldorf)
Olympiateilnehmer (Niederlande)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Niederländer
Geboren 1971
Mann